Chuxiongosaurus lufengensis — викопний вид динозаврів зауроподів, що жили під час ранньої юри близько 185 млн років тому в районі нинішнього Китаю.

Опис 
Вид був названий і описаний в 2010 році групою палеонтологів: Lü Junchang, Yoshitsugu Kobayashi, Li Tianguang і Zhong Shimin. Назва роду походить від префектури Чусюн (Chuxiong) у провінції Юньнань. Видова назва відноситься до геологічної формації Луфен (Lufeng). Викопний голотип CMY LT 9401, був знайдений у місцевості Zhongcun в юрських відкладах формації Луфен. Він складається з достатньо повного черепа з нижньою щелепою.

Chuxiongosaurus був завдовжки близько 2 м. Череп 34 см завдовжки.

Відповідно до опису Chuxiongosaurus займає позицію в кладі Sauropoda, як сестринський таксон клади Anchisauria. Науковці вбачають в ньому першого базального зауропода з ранньої юри Китаю.

Кладограма

Примітки 

Вимерлі тварини, описані 2010
Завроподоморфи
Динозаври юрського періоду
Динозаври Азії